Praso kan avse:
 
 Praso, en ort och frazione i kommunen Valdaone i provinsen Trento i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien
 Twifo Praso, en ort i södra Ghana, belägen vid Prafloden

Se även

 Práso
 Praso Island